«Северный вестник»

 «Северный вестник» — русский журнал, издававшийся в Санкт-Петербурге в 1804—1805 годах.
 «Северный вестник» — русский журнал, издававшийся в Санкт-Петербурге в 1885—1898 годах.
 «Северный вестник» — русская газета, издававшаяся в Санкт-Петербурге в 1877—1878 годах.
 «Северный вестник» — русская газета, издававшаяся в Ярославле в 1908 году.